Sena je lahko: 
 Sena, reka v Franciji
 Sena, Kučevo, naselje v Srbiji
 Sena (ime), žensko osebno ime
 sena (rod), rod rastlin iz družine metuljnic